Louis Napoleon Bonaparte bezeichnet folgende Personen:

 Louis Bonaparte (Louis Napoléon Bonaparte; 1778–1846), König von Holland